Всё:
 Человек, который знал всё (фильм) — фильм 2009 года по одноимённому роману Игоря Сахновского.
 Человек, который знал всё (роман) — роман Игоря Сахновского
 Много:
 Человек, который знал слишком много (Честертон) — сборник рассказов Честертона.
 Человек, который слишком много знал (фильм, 1934) — фильм Альфреда Хичкока.
 Человек, который слишком много знал (фильм, 1956) — фильм Альфреда Хичкока.

 Мало:
 Человек, который знал слишком мало — кинокомедия 1997 года с Биллом Мюрреем

См. также 
 Девушка, которая слишком много знала — итальянский фильм